Deshpande ist der Familienname folgender Personen:

 Dhanashree Deshpande (* 1970), indische Musikerin
 Govind Purushottam Deshpande (1938–2013), indischer Dramatiker und Buchautor
 Shashi Deshpande (* 1938), indische Schriftstellerin
 Sulabha Deshpande (1937–2016), indische Schauspielerin